Hrvatski otoci
 Sestrica Vela (Obonjan), kod Obonjana
 Sestrica Vela (Kornat), kod Kornata
 Svjetionik Otočić Sestrica Vela – Tajer, svjetionik na otoku
 Sestrica Vela (Ist), kod Ista
 Velika Sestrica (Pelješki kanal), u Pelješkom kanalu, oko 2 km JI od Orebića
 Velika Sestrica (Rivanj), kod otoka Rivnja
 Vela Sestrica (Rovinj)